Хайме Литвак Кинг (; ,  — , ) — мексиканский археолог и антрополог еврейского происхождения, специалист по доколумбовой истории Мезоамерики.

Окончил еврейский колледж в Мехико, служил в мексиканской морской пехоте. Получил первое образование в городском колледже Мехико как экономист, затем окончил Национальную школу антропологии и истории в составе Национального автономного университета Мексики, защитив в 1963 году магистерскую диссертацию «Сиуатлан и Тепекоакуилько, две зависимые провинции Мексики в XVI веке» ().

С середины 1960-х гг. занимался внедрением компьютерных технологий в мексиканскую археологическую науку: сперва в Национальном институте археологии и истории, затем в 1967 г. основал и возглавил отдел компьютерных технологий в Национальном музее антропологии. В 1968—1970 гг. заведовал отделением археологии в Национальной школе антропологии. В 1970 г. защитил докторскую диссертацию «Долина Шочикалько: формирование и анализ статистической модели для региональной археологии» (). В 1973—1985 гг. директор Института антропологических исследований в составе Национального автономного университета Мексики. В 1986—1989 гг. возглавлял отделение антропологии в . Состоял в различных научных организациях, в том числе в , которое в 2002 году удостоило его награды за жизненный вклад в науку.

Сестра — Лили Литвак де Кравцов (; род. 1938), мексиканский литературовед.

Литература 
 Homenaje a Jaime Litvak / Coordinadores Antonio Benavides, Linda Manzanilla, Lorena Mirambell. — UNAM, IIA; INAH, 2004. — 408 pp.

Ссылки 
 Jaime Litvak King (1933—2006) // Ancient Mesoamerica, Vol. 18, Issue 1 (Spring 2007), pp. 1-2.
 Homenaje para Jaime Litvak // Instituto Nacional de Antropología e Historia, 7.05.2008.

Археологи Мексики
Антропологи Мексики